Wolfgramm ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Wolfgramm (1908–1981), deutscher Historiker
 Erich Wolfgramm, deutscher Leichtathlet
 Jürgen Wolfgramm (1932–2012; Pseudonym Mr. Cox), deutscher Illusionist und Zauberkunstweltmeister
 Michael Wolfgramm (* 1953), deutscher Ruderer
 Paea Wolfgramm (* 1971), tongaischer Boxer
 Torsten Wolfgramm (1936–2020), deutscher Politiker (FDP)
 Willi Wolfgramm (1904–1975), deutscher Grafiker

Siehe auch:
 Wolffgramm
 Wolfframm
 Wolffram
 Wolfram (Begriffsklärung)